Canal 18 puede referirse a:

 RTP, canal de televisión de Bolivia, frecuencia en Cochabamba.
 Canal 18 de España.
 Canal 18 (Paraguay) de Asunción, Paraguay.

Canales de televisión por número